Омун има више значења:

 Општина Омун (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Омун (Омун, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику